Zaunschirm ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zaunschirm (* 1953), österreichischer Komponist
 Thomas Zaunschirm (* 1943), österreichischer Kunstwissenschaftler